«Halcyon» — другий студійний альбом британської поп-співачки Еллі Голдінг. Платівка вийшла 5 жовтня 2012 через лейбл Polydor Records.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Еллі Голдінг
Альбоми Polydor Records